Necker může být:

příjmení
 Jacques Necker (1732–1804), francouzský ministr financí
 Louis Albert Necker (1786–1861), švýcarský geolog
 Noël Martin Joseph de Necker (1730–1793), německý botanik

zeměpisný název
 Hôpital Necker-Enfants malades, nemocnice v Paříži 
 Neckerův ostrov, jeden z Havajských ostrovů
 Quartier Necker, pařížská čtvrť